Черка́шин — русская фамилия. Женская форма .

Известные носители 
 Черкашин, Александр Александрович (род. 1953) — советский легкоатлет-спринтер.
 Черкашин, Алексей Петрович (1922—1985) — шахтёр, Герой Социалистического Труда.
 Черкашин, Андрей Алексеевич (род. 1970) — советский белорусский легкоатлет-спринтер.
 
 Черкашин, Виктор Иванович (род. 1932) — советский разведчик, полковник.
 Черкашин, Геннадий Александрович (1936—1996) — советский и российский писатель, журналист, учёный-физик, общественный деятель
 Черкашин, Григорий Григорьевич (1921—2006) — Герой Советского Союза.
 Черкашин, Джозеф (род. 1991) — чилийский боксёр.
 Черкашин, Дмитрий Дмитриевич (род. 1951) — российский дипломат.
 Черкашин, Иван Андреевич (1912—1978) — бригадир колхоза имени Свердлова Курманаевского района Оренбургской области, Герой Социалистического Труда.
 
 Черкашин, Сергей Владимирович (род. 1987) — казахстанский футболист.
 Черкашин, Фёдор (род. 1996) — перспективный украинский боксёр-профессионал.
 Черкашин, Эдуард Иванович (1936—2018) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, председатель Пермского горисполкома.

